

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gaj Wielki – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz
 Gaj Wielki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz

Zobacz też 
 Gaj, Gaj Mały